O sabra (em hebraico צבר, pronuncia - se tsabar) é uma fruta que cresce nos cactus dos territórios de Israel e da Palestina, bem como em outras regiões do mundo. É dura e espinhosa em seu exterior. Por dentro, contudo, é macia, e tem sabor bem doce. É cultivada e consumida em Israel e outros países. Sabras israelenses são exportados para países da Europa e América do Norte, e igualmente para o Japão.

Por ser áspera por fora e suave em seu interior, na linguagem e no imaginário popular de Israel, seu nome é dado aos judeus nascidos, antes de 1948, no território da  Palestina sob mandato britânico, bem como os seus descendentes, os quais geraram uma cultura, um modo de vida e uma maneira de se relacionar com o mundo  diferente daquela dos judeus vindos da diáspora. Estes, ao se adaptarem à sociedade local, tendem a aspirar ser reconhecidos como sabras, com o passar dos anos.

Segundo cita o Escritório Central de Estatísticas de Israel, quase 75% dos judeus do país , ou cerca de 6,2 milhões de pessoas, já eram sabras, em 2015. Eles eram apenas 35% em 1948, quando a nação conquistou a Independência.

Frutos
Cultura de Israel